Le Monte-Carlo Squash Classic 2004 est l'édition 2004 du Monte-Carlo Squash Classic qui se déroule du 20 au  au Stade Louis-II à Monaco. Le tournoi fait partie de la catégorie Silver 25 et il est doté de  de prix.

La tête de série  Cassie Jackman remporte le titre en finale face à  Jenny Tranfield.

Le tableau est composé de 16 participantes dont 4 issues du tableau de qualification.

Têtes de série

Tableau

Références 

2004
Squash en 2004
Sport à Monaco en 2004
Sport en octobre 2004